Мохаммед Рабии:
 Рабии, Мохаммед (род. 1993) — марокканский боксёр.
 Рабии, Мохаммед (род. 2001) — марокканский футболист.